Телищево — топоним в России:

 Телищево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Телищево — станция как населённый пункт в Ярославском районе Ярославской области.
 Телищево — железнодорожная станция Костромского направления Северной железной дороги.